Не следует путать с 94-м артиллерийским полком 67-й стрелковой дивизии

94-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, он же в мае-июле 1942 года 94-й лёгкий артиллерийский полк, он же до мая 1942 года 94-й артиллерийский полк противотанковой обороны, - воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован в начале июля 1941 года в Ленинграде, в августе 1941 года вошёл в состав 14-й артиллерийской бригады противотанковой обороны.

В действующей армии с 15 июля 1941 по 9 мая 1945 года.

По формировании в середине июля 1941 года направлен на рубеж реки Луга в район Кингисеппа, где ведёт бои по ликвидации плацдармов, захваченных 41-м моторизованным корпусом. С возобновлением немецкого наступления с 8 августа 1941 года с боями отходит к Ленинграду. До конца 1941 года и в начале 1942 года ведёт бои в районе Пушкина. В феврале 1942 года изъят из состава бригады и передислоцирован на Карельский перешеек, где находится в обороне вплоть до июня 1944 года.

В июне 1944 года принимает участие в Выборгской операции. С 10 июня 1944 года вошёл в состав 3-й подвижной группы 21-й армии вместе с 30-й танковой бригадой и 252-м самоходно-артиллерийским полком, переходит в наступление, закончил операцию в Койвисто.

После операции до конца войны находится на границе с Финляндией.

Подчинение

Командиры 
До декабря 1943

полковник Волков, Макарий Терентьевич 1908 г.р.; награждён: БКЗ (1943,1944), Суворова 3 (1944), Суворова 2 (1945), Кутузова 2 (1945), ЗОЛ (1943)

До марта 1945

подполковник Цацорин Сергей Федосеевич 1911 г.р.; награждён: КЗ (1943), А. Невского (1944), ЗОЛ (1943)

Награды и наименования 
«Ленинградская» (1944 год)

Ссылки 

 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Противотанковые артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году